Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 1990 speelden de mannen in het dubbelspel van 28 mei tot en met 10 juni. De als zevende geplaatste Spanjaarden Sergio Casal en Emilio Sánchez wonnen het toernooi door in de finale de als zestiende geplaatste Joegoslaaf Goran Ivanišević en de Tsjechoslowaak Petr Korda te verslaan met 7-5, 6-3.

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 1990